Bishop steht für:
 Bishop (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (2633) Bishop, Asteroid des Hauptgürtels
 Bishop (ISS-Modul), Modul der Internationalen Raumstation
 Bishop Self-propelled gun, britische Selbstfahrlafette
 Läufer (Schach) im Englischen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bishop (Alabama), im Colbert County
 Bishop (Georgia), im Oconee County
 Bishop (Illinois), im Mason County
 Bishop (Kalifornien), im Inyo County
 Bishop (Maine), im Aroostook County
 Bishop (Maryland), im Worcester County
 Bishop (Michigan), im Newaygo County
 Bishop (North Carolina), im Brunswick County
 Bishop (Pennsylvania), im Washington County
 Bishop (Tennessee), im Dyer County
 Bishop (Texas), im Nueces County
 Bishop (Virginia), im McDowell County
 Bishop (Wyoming), im Natrona County
 Bishop Bend, im Clay County, Kentucky
 Bishop Wood, im Camden County, New Jersey

sonstige geographischen Objekte:
 Bishop Fork, Fließgewässer im Fayette County, West Virginia
 Bishop Manor Creek, Fließgewässer im Mobile County, Alabama
 Bishop Mountain Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Bishop Pond Stream, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Bishop Rockhouse Branch, Fließgewässer im Webster County, West Virginia
 Bishop-Gletscher in Antarktika
 Bishop Island, Insel im kanadisch-arktischen Archipel
 Bishop Rock, Insel im New Haven County, Connecticut
 Bishop Canyon Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Bishop Mine, Mine im Inyo County, Kalifornien
 Bishop Pit, Mine im White Pine County, Nevada
 Bishop Prospect, Mine im Inyo County, Kalifornien
 Bishop Quarry, Mine im Calumet County, Wisconsin
 Bishop Gas and Oil Field, Ölfeld im Ellis County, Oklahoma
 Bishop Oil Field, Ölfeld im Nueces County, Texas
 Bishop Ranch Oil Field, Ölfeld im Campbell County, Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Bishop Family Lustron House, in Schenectady, New York, ID-Nr. 08000144
 Bishop Historic District, in Bishop, Georgia, ID-Nr. 96000534
 Bishop Mackay-Smith House, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 80003608
 Bishop Manor Estate, in St. Elmo, Alabama, ID-Nr. 85000255
 Bishop Marty Rectory, in Yankton, South Dakota, ID-Nr. 74001900
 Bishop Mountain Lookout, in Island Park, Idaho, ID-Nr. 86001184
 Bishop National Bank of Hawaii, in Waimea, Hawaii, ID-Nr. 78001026
 Bishop Road Site (48CA1612), in Piney, Wyoming, ID-Nr. 85003202
 Bishop Rockshelter, in East Haddam, Connecticut, ID-Nr. 87002606
 Bishop School, in Waterbury, Connecticut, ID-Nr. 82001003
 Bishop Site, in Salt Gap, Texas, ID-Nr. 77001434
 Bishop West Barn, in Paris, Idaho, ID-Nr. 82000264
 Bishop-Andrews Hotel, in Greenville, Florida, ID-Nr. 90001002
 Bishop-Irick Farmstead, in Vincentown, New Jersey, ID-Nr. 92000975
 Bishop’s Block, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 94000477
 Bishops’ House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 74001706
 Bishop’s House/Chancery Office, in St. Cloud, Minnesota, ID-Nr. 82003051
 Bishop’s Palace (Galveston), in Galveston, Texas, ID-Nr. 70000746

Siehe auch:
 Bishop Creek
 Bishop Heights
 Bishop Hill
 Bishop Lake
 Bishop Place
 Bishop’s Palace
 Bishop Township